Ки́евское — название населённых пунктов:
 Что-либо, связанное с городом Киев: Киевское княжество, Киевское водохранилище, Киевское метро.

Казахстан 
 Киевское — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Киевское — до 2021 г. название села Киши-Караой в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Киевское — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Киевское — село в Крымском районе Краснодарского края.
 Киевское — село в Моздокском районе Северной Осетии.
 Киевское — прежнее название села Киевка в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Украина 
 Киевское — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Киевское — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Киевское — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Киевское — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Киевское — село в Гадячском районе Полтавской области.

См. также 
 Киевское шоссе
 Киев (значения)
 Киевка
 Киево
 Киевская
 Киевский
Новокиевское